Església de Santa Reparata a Atri, en italià: Chiesa di Santa Reparata ad Atri
 Església de Santa Reparata a Casoli, en italià: Chiesa di Santa Reparata a Casoli
 Església de Santa Reparata (Florència), en italià: Chiesa di Santa Reparata a Firenze (Florència)